Michael Kofler ist der Name folgender Personen:

* Michael Kofler (Fußballspieler) (* 1966), österreichischer Fußballspieler 
 Michael Kofler (Autor) (* 1967), österreichischer Sachbuchautor
 Michael Martin Kofler (* 1966), österreichischer Flötist